Бажання — це надія отримати конкретний предмет або що-небудь. Прагнення, потяг до здійснення чого-небудь, хотіння. 
 Бажання — помірний ступінь прояву волі, між звичайним хотінням, та виваженим рішенням чи вибором. 
 Бажання — висловлювана ким-небудь думка про бажаність здійснення чого-небудь, побажання. 
 Бажання — любовний потяг, пристрасть.

Примітки

Див. також 
 Make-A-Wish Foundation